Maďarské příjmení Orbán nosí více různých osobností:

 Árpád Orbán (* 1938–2008) – maďarský fotbalista, olympijský vítěz a trenér
 Balázs Orbán (1829–1890) – maďarský historik, politik a spisovatel
 Dezider Orbán (1884–1986) – maďarsko-rakouský malíř
 Gergely Orbán (* 1983) – maďarský veslař
 István Orbán (1953–2016) – rumunský malíř
 Viktor Orbán (* 1963) – maďarský politik a premiér

ženy
 Olga Szabóová-Orbánová  (* 1938) – rumunská sportovní šermířka maďarské národnosti a olympijská medailistka

jiné
 Vláda Viktora Orbána – rozcestník

podobné
 Orban – obec ve francouzském departementu Tarn

Maďarská příjmení